Un drugstore désigne généralement un établissement commercial comprenant une pharmacie, de la vente de produits divers (tabac, journaux, ...) et un service de rafraîchissements et de restauration légère.

Le nom drugstore peut aussi désigner :

Musique 
 Drugstore, un groupe de rock alternatif britannique ;
 Le titre Drugstore peut désigner :
 l'album Drugstore du groupe de rock alternatif britannique Drugstore ;

Autres
 Drugstore, centre de jeunesse autogéré de Berlin.